El término Ribbon (cinta en inglés) puede referirse a:

Ribbon, una banda de música pop japonesa que duró entre la década de 1990.
Ribbon, una interfaz gráfica de usuario usada en las versiones recientes de Microsoft Office.
Micro ribbon, un conector eléctrico.
Pink ribbon, un símbolo internacional cuyo color está relacionado contra la lucha del cáncer de mama.
Vib-Ribbon, videojuego musical lanzado para PlayStation en 1999.